Lewis – region geograficzny w Szkocji, część wyspy Lewis and Harris
 Lewis – brytyjski karabin maszynowy

Osoby o nazwisku Lewis:
 Gilbert Newton Lewis – amerykański fizykochemik, profesor
 Arthur Lewis – brytyjski ekonomista, noblista
 Carl Lewis – amerykański lekkoatleta
 Charles Lewis (strona ujednoznaczniająca)
 C.S. Lewis – brytyjski filozof, pisarz (autor między innymi Opowieści z Narnii)
 Damian Lewis – brytyjski aktor
 Dan Lewis – kanadyjski sportowiec, siatkarz
 Edward B. Lewis – amerykański genetyk
 Harvey Spencer Lewis – amerykański neoróżokrzyżowiec
 Ida Lewis – amerykańska latarniczka
 Jackie Lewis – brytyjski kierowca wyścigowy
 Jerry Lee Lewis – amerykański muzyk
 Juliette Lewis – amerykańska aktorka, wokalistka rockowa
 Leona Lewis – piosenkarka
 Lennox Lewis – brytyjski bokser
 Matthew Lewis – brytyjski aktor
 Matthew Gregory Lewis – brytyjski pisarz
 Meriwether Lewis – amerykański podróżnik, odkrywca
 Oscar Lewis – amerykański antropolog
 Ray Lewis (strona ujednoznaczniająca)
 Sinclair Lewis – amerykański pisarz, noblista
 Tamsyn Lewis – australijska lekkoatletka

Miejscowości w USA:
 Lewis – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Montezuma
 Lewis – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Lewis – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Lewis – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
 Lewis – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
 Lewis – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Holt
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Lewis (ang. Lewis Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Essex
 Lewis (ang. Lewis Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Lewis
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Lewis (ang. Lewis Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Union
 Lewis (ang. Lewis Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Essex
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Lewis (ang. Lewis County) – w stanie Wirginia Zachodnia
Media:
 Lewis – brytyjski serial kryminalny (2006–2015)